Кользасберг () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль. 

Входит в состав округа Инсбрук.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Грубер.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля